D'Orbigny puede referirse a:

 D'Orbigny (apellido), apellido francés.
 D'Orbigny (localidad), localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Estación D'Orbigny, estación ferroviaria en el partido de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 d'Orbigny, es la abreviatura que se emplea para indicar al naturalista Alcide d'Orbigny como autoridad en la clasificación taxonímica en zoología.